Rissi ist der Familienname von:

 Mark Rissi (* 1946), Schweizer Filmregisseur und Tierschützer
 Mathias Rissi (* 1946), Schweizer Jazzmusiker
Siehe auch:
 Risi